Alberto Ceresoli – calciatore italiano, nato nel 1886
 Carlo Ceresoli – allenatore di calcio e calciatore italiano, nato nel 1910
 Ettore Ceresoli – atleta italiano

Pagine correlate 
 Ceresole